Лаще́нко — українське прізвище, утворене від мирського (язичницького) імені Ласько. Ім'я є зменшеним варіантом від «ласун», «ласій» або пов'язане з дієсловом «лащити» — його могла отримати пестлива, лагідна дитина.

Відомі носії 
 Лащенко Анатолій Петрович (2 квітня 1941—2007) — український мистецтвознавець, педагог
 Лащенко Артем Сергійович (1987—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лащенко Микола Миколайович (1911—1986) — український радіоаматор, (EU5BH; пізніше — U5AE, після ВВВ — UB5OE, SK в кінці 70-х років)
 Лащенко Галина Ростиславівна (1911—1999) — українська письменниця, громадська діячка, сестра Лащенко Олега Ростиславовича.
 Лащенко Максим Сергійович (1987—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лащенко Олег Ростиславович (1914—1998) — український письменник, публіцист, громадський і політичний діяч, брат Лащенко Галини Ростиславівни.
 В'ячеслав Лащенко (28.10.1875-1.05.1953) — український професор і поет.